Srinivasan ist der Name folgender Personen:

 Amia Srinivasan (* 1984), Philosophin und Chichele-Professorin für Gesellschaftstheorie und politische Theorie in Oxford
 Bhama Srinivasan (* 1935), indisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Balaji Srinivasan, US-amerikanischer Unternehmer, Investor und Autor
 G. Srinivasan (1958–2007), tamilischer Filmproduzent
 Jayaraman Srinivasan (* 1947), indischer Klimawissenschaftler und Hochschullehrer
 M. B. Srinivasan (1925–1988), indischer Filmkomponist
 Rangaswamy Srinivasan (* 1929), indischer Erfinder der Ablativen Photozersetzung

 Srinivasa Ayya Srinivasan (1932–2019), indischer Indologe
 T. K. Srinivasan (* 1931), indischer Philosoph, ältester Sohn von T. Krishnamacharya

Siehe auch:
 Srinivas